Миливој Каракашевић може се односити на:
 Миливој Каракашевић (стонотенисер), српски стонотенисер
 Миливој Каракашевић (књижар), српски књижар и издавач.